Diocesi di Leeds – diocesi cattolica nel Regno Unito
 Diocesi di Leeds – diocesi anglicana nel Regno Unito